Lagenipora är ett släkte av mossdjur. Lagenipora ingår i familjen Celleporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Lagenipora